East Point ist der Name folgender Orte:

in Hongkong:
 East Point (Hongkong)

in Irland:
 East Point (Dublin)

in Kanada:
 East Point (Prince Edward Island)

in den Vereinigten Staaten:
 East Point (Alabama), im Cullman County
 East Point (Florida), im Hillsborough County
 East Point (Georgia), im Fulton County
 East Point (Kentucky), im Johnson County
 East Point (Louisiana), im Red River Parish
 East Point (Pennsylvania), im Tioga County
 East Point (Tennessee), im Wilson County
 East Point (Texas), im Wood County
 East Point (Virginia), im Accomack County

East Point  steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 East Point Industrial District, in East Point, Georgia, ID-Nr. 85001971
 East Point Manor, in Middle Bass Island, Ohio, ID-Nr. 87000804

Siehe auch:
 East Point (Südgeorgien), Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Eastpoint, Florida
 Eastpointe, Michigan